Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres S, F, P et I. Cet acronyme peut, entre autres, faire référence à :

 Société Fédérale de Participations et d'Investissement : société publique belge d'investissement de type holding. 
 Société française de presse illustrée : société française d'édition.